Йелле Баталь (; ) — бельгийский футболист, защитник клуба «Антверпен».

Клубная карьера 
Баталь — воспитанник клубов «Брюгге» и «Остенде». 24 августа 2018 года в матче против «Зульте-Варегем» он дебютировал в Жюпиле лиге в составе последнего. В начале 2020 года в поединке против льежского «Стандарда» Йелле забил свой первый гол за «Остенде». Летом 2021 года Баталь перешёл в «Антверпен». 25 июля в матче против «Мехелена» он дебютировал за новую команду.

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Остенде»